Warlords (Warlord al singolare) ("Signori della guerra", in lingua inglese), può significare:

Videogiochi 
 Warlords – videogioco arcade pubblicato da Atari nel 1981
 Warlords – videogioco del 1990 per Amiga, DOS, Macintosh
 Warlords: Battlecry – videogioco del 2000 per Windows
 Onimusha: Warlords – videogioco sviluppato da Capcom del 2001
 Civilization IV: Warlords – espansione per il videogioco Civilization IV del 2006

Film 
 Warlords - i signori della guerra (Warlords) – film del 1988 con David Carradine, regia di Fred Olen Ray
 The Warlords - La battaglia dei tre guerrieri – film del 2007 con Jet Li e Andy Lau, regia di Peter Chan